Enrico Francisci – generale italiano
 Erasmus Francisci, noto come Erasmus Finx – scrittore tedesco
 Marcel Francisci – mafioso e politico francese
 Ján Francisci-Rimavský – poeta, scrittore e traduttore slovacco
 Pietro Francisci – regista e sceneggiatore italiano